Horseheads puede referirse a dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Horseheads (pueblo).
  Horseheads (villa).